Фяппий, Фяппий, истор. Вабуа (Ваппуа, Бабий (Ваппи) (, ) — ингушское общество. Своим духовным и административным центром жители общества считали издревле аул Мецхал. Локализовалось в области Вабуа - Фяппи

Согласно тептару ауховских вяппий, они некогда жили в с. Тарш. В XVII веке общество вяппий разделилось: некоторые его представители ушли в Грузию, а некоторые — в Аух. По сведениям М. М. Зязикова, культурным центром ауховских веппинцев является столица горного кавказа Мецхальского шахара — селение Эрзи.

Название 
На территории Ингушетии, тайп известен как «фаьппий». Его название, по мнению некоторых историков, происходит от топонима большого общества, расселённого в Арамхинском ущелье, который означает «жители западной части страны». Информатор В. Нальгиев сообщает, что его фонетическим развитием является более ранней лексемы "боасе", означающей «закат (солнца)»: "малха-боасе". Они известны в истории под разными вариантами названия: "боасой/бацой/вобой/ваьппи/фаьппи". У. Г. Дзарахов трактует слово "фаьппи" как "пришедшие извне". В данном случае речь идёт о переселенцах — западных территориальных группах.

История 
По преданиям, Фяппий-мохке в древности жили Джелти — по всей вероятности, греки. В основу названия легло, вероятно, мецхалг — стриж, который был почитаем у некоторых Кавказских народов, в Ингушетии, Грузии и т. д. Мецхальское общество граничило на западе с Джайрах, на юге с Хевсурами, на востоке с обществами Хамхой и Цорой, на севере — выходило в плоскостную равнину. Согласно многочисленным преданиям, сохранившимися в народе, бацбийцы Грузинской ССР считаются выходцами из вяппий. Тяжелые географические и экономические условия заставили ингушей оставить древние аулы и начиная с XVI–XVII веков переселяться на равнину. В настоящее время аулы в Мецхальском шахаре заброшены, и тем не менее, привлекают внимание археологов, этнографов и туристов. 

В сказании, записанном Л. П. Семёновым утверждается, что "фяппий некогда жили в Куртатинском и Даргавском ущельях". Под давлением пришедших на то место других племён, им пришлось переселиться к Дарьялу и далее на восток, на территорию Армхинского ущелья — в зону позднего территориального общества вяппий. Таким образом, территория проживания кистов пополнилась потоком горцев из тайпа фяппи, и далее стало звучать попеременно как "ближние кисты" и "фяппи". Этимология этнонима "фяппи", которое приводить Ф. И. Горепекин, также утверждается о миграционной составляющей: "Фяппи -… люди переселенцы, идущие не — стройною толпою".

Фяппий занимали значительную территорию Армхинского ущелья и на севере соприкасалось с равниной. Географию первоначального распространения этого этнонима А. Н. Генко относит «к западу от реки Ломеки (древнее название реки Терек)», охватывая им всю территорию современной республики Осетия.

Начиная от Дарьяльского ущелья и далее на восток общества располагались последовательно: "Джейраховцы", "Фяппинцы", "Чулхойцы", "Галгайцы", "Цоройцы" и т. д . "У фяппинцев мягче нравы , — говорит один из информаторов о жителях "фяппи мохк". Жизнь вблизи Дарьяльского ущелья и города Владикавказа, способствовала их широкому общению и контактам с представителями разных народов, и культурному взаимовлиянию . Чем глубже в горы, тем и нравы горцев были более жёсткими".

Известные селения с боевыми и жилыми башнями Эрзи, Ларс, Гвилети, Балта принадлежали тайпу Фяппий. Особенно впечатляет башенный комплекс Эрзи. Известным военачальником и мастером по строительству боевых башен был Янда. Вяппий жили в Джейрахском ущелье, с востока граничили с Чулхой. Фяппий, как и цхорой, по нравам материальной, духовной культуре и языку не отличаются от остальных галгаев.

В бацбийских преданиях Бабий (Ваппи) или (фяппи мохк) фигурирует как прародины. Также Ваби — это цова-тушинское назв. местности Цовата. Название одного из о-в — Дамахкрай — возможно, означает «Дай-мохк» — «страна отцов», что косвенно подтверждает правоту А. Генко, считавшего Тушетию «Древнейшим очагом чечено-ингушского бытия».

Жителей Мецхальского общества, так наз. fappij ('веппинцы' по старой русской терминологии). «Под западными горами (sc. внутри Тарекой долины) расположено селение Веппий (Wapi), откуда дорога через .горы ведет к Тереку». «На этой реке (sc. Gerge) жили прежде веппинцы (Wapi), некоторые из них еще остались в бесплодной маленькой долине; у них сохранились еще остатки одной маленькой церкви». «Здесь (на равнине у Балты) ингуши выпасают своих овец».

Интересное Фамильное предание, слышанное в июле 1926 г. автором этих строк (от старика С. Алдаганова, в сел. Ангушт) гласит: в старейшем веппинском ауле Эрзи жил род Эрзоевых. От них происходят жители селения Гвилет на Военногрузинской дороге они же жили некогда в Oaxkærie (ущелье р. Кистинки, впадающей с правой стороны Терека, у Дарьяла), основав там селение Нижний Гвилет; они же, наконец, под названием Зауровы, переселились далеко на юго-восток и основали общество, называемое ныне bacaj. Ближайшие родственники этих последних, Зауровы, и посейчас имеются в Кантышево.

Менее определенную Формулировку аналогичного предания сообщил в 1892 г. Б. К. Далгату столетний старик Казбык: «В древнейшем из селений Мецхальского общества, Арзи, но преданию жили две Фамилии. Вследствие ряда неурожаев одна Фамилия решила переселиться к христианам Бацой за Галгаем. Когда эта Фамилия начала подыматься в горы, у одной девушки закружилась голова и проч. После этого чуда половина Фамилии вернулась обратно и поселилась в Арзи. В настоящее время из этой Фамилии остались три дома Ораковых, прочие вымерли».

В «записках о Тушетии» опубликованных в той же газете «Кавказ» за 1849 год, сообщается древнее название второй родины тушин, Цовата, именно Вабуа. Правильность этого показания подтверждается записями, произведенными в 1926 г. в Кахетии, в селении Земо-Алвани автором той же статьи.

В тексте предания, повествующего о первом поселении цова-тушин на кахетинской равнине, говорится, что они вышли «из гор», по грузинскому переводу осведомителя, «из Цовата». He вызывает никаких сомнений, что древнее цовское наименование Цовата—Вабуа тождественно племенному названию веппинцев (совр. Форма fappij), группировавшихся вокруг древнейшего своего центра, аула Эрзи. Последовательные этапы цовско-веппинской колонизации Алваиского поля в Кахетии хронологически близки к таковой галгаев. Событие, положившее начало поселениям цовцев на равнине, согласно упомянутого предания — насилие, учиненное татарами над несколькими цовцами, случайно попавшими на плоскость, — то самое, о котором рассказывает Вахушт в своей истории Кахетии под. 1659 г. Соответственно этому, примерно к XVII в. относится и возникновение с. Ангушт. По сведениям Радде, полученным в 1876 г., ход цовской колонизации было таким, что первое выселение из Цовата, в верховьях тушинской Алазани совершилось лет 150 тому назад. В тридцатых и сороковых годах покинули названные селения и все почти остальные жители, составлявшие Цовское общество. Побудительными причинами выселения их были… то благосостояние, которым пользовались в Кахетии их родичи. Впрочем они не отказались еще окончательно от своей родины и в Индурте живут постоянно, даже зимой, 2—3 семейства. Так как стечением времени, когда стада увеличились, обычная перекочевка с Алвани на летние пастбища в отдаленной Индурте сделалась очень затруднительной, то тушины просили об уступке им места Тбатана. Это было в царствование императора Александра I».

В 1932 году Институтом чеченской культуры издается "Тушско-чечено-русский словарь" А. Мациева, А. Сумбулатов утверждает что словарь вызвал неоднозначную реакцию в научных кругах Москвы и Ленинграда. По его мнению наиболее тщательно словарь был проанализирован А.Н. Генко. А. Сумбулатов сообщает что А. Н. Генко подверг серьезным сомнениям представления М. Мамакаева (автора предисловия к словарю) о происхождении цова-тушин, указал на отсутствие логики в утверждениях исследователей, пытающихся увязать происхождение цова-тушин с вайнахским племенем "ваьппий" ("фаьппий").

Состав 
Торшхой, Корахой.

Фамилии:

Известные представители 
 Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич — российский государственный и военный деятель. Заместитель Министра обороны Российской Федерации с 8 июля 2019 года. Генерал-лейтенант (2019). Герой Российской Федерации (2000). Член Высшего совета партии «Единая Россия».
 Шаипов, Латип Умарпашаевич  — народный артист Республики Дагестан (02.10.2020), известный певец, художественный руководитель и режиссёр народного театра Дома культуры селения Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, а также лауреат республиканских и российских фестивалей, смотров и конкурсов.

См. также 
 Мецхальский шахар

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
 Я .  З .  Ахмадов О Ч Е Р К исторической географии и этнополитического развития Чечни в  XVI 9 XVIII  веках Благотворительный фонд поддержки чеченской литературы 2009
 Угрозы национальной безопасности России на Северном Кавказе: этноконфессиональный аспект - Гаджи Пирмурадович Герейханов, Алексей Григорьевич Лукьянов, Игорь Сергеевич Моренов
 Из истории горцев Восточной Грузии: Тушетия XVI-первой половины XIX вв - Абрам Ибоевич Шавхелишвили Мецниереба, 1983
 
 
 
 

Чеченские тайпы